LBG est un sigle qui peut signifier :
 Lloyds Banking Group, groupe bancaire britannique.

 Abréviation
LBG est une abréviation, qui signifie :
 Locust bean gum, terme anglais désignant la gomme de caroube

LBG est un code, qui signifie :
 Aéroport du Bourget, aéroport de Paris-Le Bourget (France), selon le code AITA des aéroports
 selon le code OACI des aéroports, l'aéroport du Bourget a pour code OACI : LFPB

Code